P.A.C.C. van Hout (1937-2007); burgemeester van de gemeente Lieshout: Piet van Hout (1937)
 P.Th. van Hout (1938-2009); burgemeester van de gemeenten Hasselt (Ov.) en de Elburg: Piet van Hout (1938)